Une lanterne chinoise peut être :
 Une lanterne volante, sorte de ballon à air chaud,
 Une Physalis, un genre de plantes de la famille des Solanaceae également appelée Amour en cage ou Lanterne japonaise.